Granja kan syfta på:

Brasilien 

 Granja (kommun), Ceará, 
 Granja (ort), Ceará,

Honduras 

 Agua Azul Rancho, ort, Departamento de Cortés,

Portugal 

 Granja (freguesia i Portugal, Évora), Mourão, 
 Granja (freguesia i Portugal, Guarda), Trancoso, 
 Granja (freguesia i Portugal, Vila Real), Boticas, 
 Granja (freguesia i Portugal, Viseu), Penedono,

Spanien 

 Granja (kommun i Spanien), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Portugalförgreningar